Bogucin peut faire référence à :

Toponymie
en Pologne
dans la voïvodie de Basse-Silésie
 Bogucin, village 

dans la voïvodie de Couïavie-Poméranie
 Bogucin, village 

dans la voïvodie de Lublin
 Bogucin, village 

dans la voïvodie de Grande-Pologne
 Bogucin, village 

dans la voïvodie de Mazovie
 Bogucin, village du powiat de Ciechanów 
 Bogucin, village du powiat de Kozienice 
 Bogucin, village du powiat de Płońsk